Фестива́ль «Со́нце. Ра́дість. Краса́» — міжнародний фестиваль дитячої творчості в Болгарії.

Фестиваль проходив в червні 2008 року в Несебирі, що за 37 км від Бургасу на узбережжі Чорного моря. На фестивалі брали участь колективи з 2,5 учасників, які представляли різні країни світу — Північна Македонія, Грузія, Україна, Латвія, Росія, Болгарія, Білорусь, Польща, Фінляндія та Казахстан.

Серед учасників фестивалю були вихованці Чорнобаївської школи мистецтв. Юні учасники виступили у вокальному та інструментальному жанрах. В результаті піаніст Юрій Кишка посів 1 місце серед інструменталістів. Він, Вікторія Кутова та Руслан Верескун стали дипломантами серед солістів (такі відзнаки отримали лише 12 учасників серед 84). Найбільшого успіху досяг фольклорний вокальний гурт «Намистечко». Серед 11 колективів у середній віковій групі вони посіли 1 місце.

Посилання 
 Газета «Прес-Центр» № 26 (153) 25 червня 2008 р.

Музичні фестивалі